Сибирское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Сибирское сельское поселение — входит в Верховажский район, Вологодская область
 Сибирское сельское поселение — входит в Русско-Полянский район, Омская область